Trattato di Parigi (1229) del 12 aprile 1229 – Luigi IX di Francia (San Luigi) e Raimondo VII conte di Tolosa si accordano per passare dalla contea di Tolosa alla Francia gran parte della Linguadoca, mettendo fine alla Crociata albigese.
 Trattato di Parigi (1259) – rinuncia dell'Inghilterra alle pretese sulla Normandia continentale in cambio del controllo sulle Isole Anglo-Normanne e dello stato di vassallo in alcune regioni.
 Trattato di Parigi (1303) – tra Edoardo I d'Inghilterra e Filippo IV di Francia.
 Trattato di Parigi (1323) – tra Luigi I di Fiandra e Guglielmo I di Hainaut.
 Trattato di Parigi (1355) – tra Amedeo VI e Giovanni il Buono insieme al figlio Carlo, duca di Normandia e Delfino di Francia.
 Trattato di Parigi (1404) – il re di Navarra rinuncia definitivamente alle contee di Champagne e Brie.
Trattato di Parigi (1623) – coalizione anti-asburgica tra la Francia, il Ducato di Savoia e la Repubblica di Venezia durante la guerra della Valtellina.
 Trattato di Parigi (1626) – fra Luigi XIII di Francia e gli ugonotti di La Rochelle.
 Trattato di Parigi (1763) – spesso chiamato anche pace di Parigi, è il trattato che pose fine alla guerra dei sette anni.
 Pace di Parigi – 1783
 Trattato di Parigi (1783) – l'Inghilterra riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti d'America.
 Trattato di Parigi (maggio 1796) – il Regno di Sardegna cede Nizza e Savoia alla Francia.
 Trattato di Parigi (7 agosto 1796) – il Württemberg si arrende alla Francia.
 Trattato di Parigi (22 agosto 1796) – il Baden si arrende alla Francia.
 Trattato di Parigi (ottobre 1796) – le Due Sicilie tornano in pace con la Francia.
 Trattato di Parigi (novembre 1796) – i Borboni di Parma si arrendono alla Francia.
 Trattato di Parigi (1797) – il Portogallo torna in pace con la Francia.
 Trattato di Parigi (agosto 1801) – la Baviera si arrende alla Francia.
 Trattato di Parigi (ottobre 1801) – la Russia torna in pace con la Francia e la Spagna.
Trattato di Parigi (1802) – conclusione della guerra tra Francia e Impero ottomano.
 Trattato di Parigi (gennaio 1810) – conclusione della guerra tra Francia e Svezia.
 Trattato di Parigi (febbraio 1810) – trattato tra la Francia e la Baviera.
 Trattato di Parigi (1814) – ripristino della situazione europea pre-napoleonica al 1792 con alcuni aggiustamenti.
 Trattato di Parigi (1815) – ripristino della situazione europea pre-napoleonica al 1790 con alcuni aggiustamenti.
 Trattato di Parigi (1856) – a conclusione della guerra di Crimea, smilitarizzazione del mar Nero.
 Trattato di Parigi (1857) – tra Prussia e Svizzera: la Prussia rinuncia alle pretese di sovranità sul Principato di Neuchâtel e sulla contea di Valangin.
 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – firmata nel 1883.
 Trattato di Parigi (1898) – la Spagna cede Porto Rico, Guam e le Filippine agli Stati Uniti; Cuba ottiene l'indipendenza.

 Trattato di Parigi (1900) – tra Francia e Spagna vennero regolati i confini fra i possedimenti spagnoli del Río de Oro e quelli francesi. 
 Convenzione di Parigi (1904) – tra Francia e Spagna sui confini tra i possedimenti in Africa.
 Conferenza di pace di Parigi (1919) – negoziò i trattati che posero fine alla prima guerra mondiale.
 Trattato di Parigi (1920) – dopo la prima guerra mondiale, assegnazione della Bessarabia alla Romania.
 Accordo di Parigi – altro nome con cui è noto l'accordo De Gasperi-Gruber del 1946 tra Italia e Austria riguardante lo status della minoranza linguistica tedesca del Trentino-Alto Adige.
 Trattati di Parigi (1947) – trattati di pace che posero fine alla seconda guerra mondiale e costituirono il Territorio Libero di Trieste controllato dalle Nazioni Unite.
 Trattato di Parigi (1951) – atto costitutivo della CECA.
 Accordi di pace di Parigi (1973) – posero fine alla guerra del Vietnam.
 Accordo di Parigi (2015) – accordo tra gli stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), riguardo alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Pagine correlate 
 Conferenza di Parigi
 Accordi di pace di Parigi